Okręty US Navy o nazwie "George Washington Carver":
 Pierwszy SS "George Washington Carver" był statkiem typu Liberty. Pod różnymi nazwami i banderami służył do 1964.
 Drugi   był okrętem podwodnym typu Benjamin Franklin. W służbie w latach 1966-93.

George Washington Carver